Fronteira (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Fronteira (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Fronteira (freguesia), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Fronteira
Fronteira dos Vales, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais